Kroatisch handbalteam (mannen)
 Kroatisch handbalteam (vrouwen)